

Personnalités 

 Ely Ould Mohamed Vall militaire mauritanien
 Raymond Vall homme politique français

Lieux et communes 

 Örjans Vall stade suédois se situant à Halmstad
 Vall de Boí désigne à la fois une vallée et la commune s'y trouvant, toutes deux situées dans le massif des Pyrénées
 Vall d'Albaida comarque espagnole de la province de Valence
 Vall de Núria station de ski des Pyrénées en Espagne
 Vall d'Alba commune espagnole, dans la province de Castellón 
 Vall-llobrega commune de la province de Gérone, en Catalogne, en Espagne
 Vall de Cardós commune espagnole communautés autonome de Catalogne
 Vall de Gallinera : commune d'Espagne Communauté valencienne
 Vall de Ebo : commune d'Espagne de la Communauté valencienne
 Vall de Laguart : commune d'Espagne de la Communauté valencienne
 Vall de Alcalá : commune d'Espagne de la Communauté valencienne

Et aussi 

 La Vall d'Uixó commune d'Espagne située dans la Communauté valencienne
 La Vall de Boí commune de la province de Lérida en Espagne
 La Vall de Bianya : commune espagnole de la province de Gérone
 La Vall d'en Bas commune espagnole de la province de Gérone
 Lliçà de Vall commune de la province de Barcelone

Voir aussi 

 Valls page d’homonymie 

Homonymie de patronyme